Paul Boersma (schaker), Nederlands schaker
 Paul Boersma (politicus),  Nederlands burgemeester en Eerste Kamerlid